Associació de Futbol de Liechtenstein (del seu nom en alemany Liechtensteiner Fussballverband), màxima institució reguladora del futbol a Liechtenstein
 Lliga Front Vèneto, partit polític històric del Vèneto (Itàlia)